Guntis Galviņš (* 25. leden 1986, Lotyšsko) je lotyšský hokejista. Hraje na postu obránce. Od 6. 1. 2021 působí v HC Vítkovice Ridera.

Hráčská kariéra 
 2002/2003 Prizma Riga EEHL B
 2003/2004 Prizma Riga (Lotyšsko)
 2004/2005 HK Riga 2000 (Bělorusko)
 2005/2006 HK Riga 2000 (Bělorusko)
 2006/2007 Vsetínská hokejová ELH
 2007/2008 HK Riga 2000, Székesfehérvár	EBEL
 2008/2009 Dinamo Riga KHL
 2009/2010 Dinamo Riga KHL
 2010/2011 Dinamo Riga KHL
 2011/2012 Dinamo Riga KHL
 2012/2013 Dinamo Riga KHL
 2013/2014 HC Jugra Chanty-Mansijsk KHL, AIK SHL
 2014/2015 HC Bolzano	EBEL
 2015/2016 Dinamo Riga KHL
 2016/2017 Dinamo Riga KHL
 2017/2018 Dinamo Riga KHL
 2018/2019 HK Kurbads	(Lotyšsko), HC Oceláři Třinec ELH
 2019/2020 HC Oceláři Třinec ELH
 2020/2021 HC Oceláři Třinec ELH Ukončení angažmá z rodinných důvodů 
 2020/2021 HC Vítkovice Ridera ELH (od 6. 1. 2021)
 2021/2022 HC Vítkovice Ridera ELH

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 Profil na HC Oceláři Třinec

Reference 

Hráči HC Třinec
Hokejisté HC Bolzano
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Muži
Narození 25. ledna